Sears může být:

příjmení
 Richard Sears (1861–1941) – americký tenista
 Sarah Choate Sears (1858–1935) – americká umělkyně a portrétní fotografka
 Teddy Sears (* 1977) – americký herec

ostatní
 Sears – americká maloobchodní firma